В парному розряді жіночого тенісного турніру Thunderbird Classic 1971, facente parte del Virginia Slims Circuit 1971, ha avuto come vincitrici Розмарі Казалс і Біллі Джин Кінг виграли титул, у фіналі перемігши пару Джуді Тегарт-Далтон і Франсуаза Дюрр 6-3, 6-2.

Основна сітка

Note

Посилання 

Virginia Slims of Arizona